Molekulska formula -{C10H17NO}- se može odnositi na:

 Benziltrimetilamonijum hidroksid
 N-Cikloheksil-2-pirolidon